Dit artikel beschrijft de prestaties van voetbalclub Club Brugge in het seizoen 2019/20.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Unibet / Proximus
Sportmerk: Macron

Transfers

Zomer

Winter

Oefenwedstrijden
Hieronder een overzicht van de oefenwedstrijden die Club Brugge in de aanloop naar en tijdens het seizoen 2019/20 zal spelen.

Jupiler Pro League

Reguliere competitie

Wedstrijden

(1): Deze wedstrijd stond oorspronkelijk gepland op 24 augustus, maar werd uitgesteld omwille van de kwalificatiewedstrijden voor de Champions League op 20 en 28 augustus.

(2): Deze wedstrijd stond oorspronkelijk gepland op 9 februari, maar werd uitgesteld omwille van Storm Ciara.

(3): Deze wedstrijd stond oorspronkelijk gepland op 15 maart, maar werd uitgesteld omwille van de uitbraak van het Coronavirus in België. Op 15 mei werd beslist dat het seizoen definitief wordt stopgezet.

Overzicht

Klassement

Beker van België

(4): Deze wedstrijd stond oorspronkelijk gepland op 22 maart, maar werd uitgesteld omwille van de uitbraak van het Coronavirus in België.
(5): Deze Pro League en de stad Brussel vonden na overleg dat het mogelijk was om de wedstrijd begin augustus te spelen achter gesloten deuren.

Europees

UEFA Champions League

Voorrondes

Groepsfase

Groep A

UEFA Europa League

Externe link
 Officiële website

Club Brugge naar seizoen
Belgische voetbalclub 2019/20